Chkherimela FC () es un equipo de fútbol con sede en Kharagauli, Georgia. El club fue fundado en 1983. El club juega en la Pirveli Liga.

Plantilla Actual

Enlaces externos 
 Chkherimela FC en soccerway.com

Equipos de fútbol de Georgia
Equipos de fútbol fundados en 1983
Unión Soviética en 1983